

Geografia 
 Pozo-Lorente – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 África Lorente Castillo – politica, docente e scrittrice spagnola
 Eduardo Lorente – nuotatore spagnolo
 Jaime Lorente – attore spagnolo
 Joaquín Ruiz Lorente – allenatore di pallacanestro ed ex cestista spagnolo
 Justo Lorente – calciatore nicaraguense